El término Barrio de la Merced puede referirse:

al Barrio de la Merced, en la ciudad de Barcelona, España;
al Barrio de la Merced, en la ciudad de Bogotá, Colombia;
al barrio de la Merced, en la Ciudad de México, en México;
al Barrio de la Merced, en la ciudad de Málaga, España.